Diouma Dieng Diakhaté, une styliste sénégalaise
 Lamine Diakhate, un homme politique et écrivain sénégalais
 Ndeye Awa Diakhaté, une footballeuse sénégalaise
 Pape Diakhaté, un footballeur sénégalais